Władysław Wiktor Czaykowski (1844–1917) – ziemianin, poseł na galicyjski Sejm Krajowy i do austriackiej Rady Państwa, dożywotni członek austriackiej Izby Panów
 Władysław Czaykowski (1846–1919) – adwokat, poseł do austriackiej Rady Państwa i Sejmu Krajowego Galicji
 Władysław Czaykowski (1906–1977) – ekonomista rolnictwa